Дина Меррилл (, наст. имя Нидения Марджори Хаттон (); 29 декабря 1923 — 22 мая 2017) — американская актриса и светская львица.

Биография 
Нидения Марджори Хаттон родилась в Нью-Йорке. Получила образование в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, Округ Колумбия. Она была единственной дочерью основательницы  Марджори Мерривезер Пост (одной из самых богатых женщин начала двадцатого века) и её второго мужа, биржевого маклера с Уолл-стрит Эдварда Фрэнсиса Хаттона.

Взяв псевдоним Дина Меррилл, она дебютировала в кино в 1957 году в фильме «Кабинетный гарнитур» (). После она сыграла несколько главных женских ролей в голливудских фильмах, таких как «Операция „Нижняя юбка“» () с Кэри Грантом, однако в шестидесятых в основном исполняла второстепенные роли жен или подруг главных героев. Она получила хорошие отзывы от критиков за роль в фильме «Свадьба», однако после в основном появлялась на телевидении, в таких сериалах как «Бэтмен», «Лодка любви» и «Отель». На более позднем этапе карьеры она снималась в фильмах «В истинном свете» и «Игрок». Меррилл также выступала в ряде бродвейских постановок, самые известные из которых [en] и [en].

Дина Меррилл была замужем три раза. В 1946 году она вышла замуж за Стэнли М. Рамбофа-младшего (), богатого наследника Colgate-Palmolive и предпринимателя. У них было трое детей. Они развелись в 1966 году. В том же году она вышла замуж за актёра Клиффа Робертсона. В 1969 она родила дочь Хизер, которая умерла от рака в 2007 году. Она развелась с Робертсоном в 1986 году, а три года спустя вышла замуж за банкира и бывшего актёра Теда Хартли (). В 1989 году они купили контрольный пакет акций киностудии RKO Pictures.

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Актрисы мюзиклов США‎
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Меценаты США
Выпускники Школы мисс Портер
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Миллиардеры США
Киноактрисы США
Умершие от деменции